Adina är ett släkte av måreväxter. Adina ingår i familjen måreväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter